Vieille église ou Vieille-Église peut faire référence à :

Églises

Finlande 
 Vieille église à Helsinki ;
 Vieille église à Petäjävesi ;
 Vieille église à Sodankylä.

France 
 Vieille église de Saint-Lunaire

Pays-Bas 
 Vieille église à Amsterdam ;
 Vieille église à Delft.

Portugal 
 Vieille église à Gondar, Amarante.

Royaume-Uni 
 Vieille église de St Nidan

Toponymes 
 Vieille-Église, commune française du Pas-de-Calais ;
 Vieille-Église, abri sous roche situé à La Balme-de-Thuy, en Haute-Savoie ;
 Vieille-Église-en-Yvelines, commune française des Yvelines.

!VieilleÉglise